

Ґортва — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край.
 Ґортва — річка, права притока річки Рімава, протікає в окрузі Рімавска Собота.